HOR steht als Abkürzung für:

 den ehemaligen Landkreis Horb, Baden-Württemberg
 den Flughafen Horta, Azoren, Portugal (IATA-Code)

Siehe auch:
 Hor

HOR